Geen kwartier (militair) - geen genade verlenen aan de vijand zelfs als deze zich overgeeft
 Geen kwartier (hoorspel)